Schelsbach ist ein Gewässername:

 Schelsbach (Lausenbach), 2,2 km langer linker Zufluss des Lausenbachs in Lausa, Stadt Dresden, Sachsen
 Schelsbach (Our), lux. Schelsbaach, 1,5 km langer rechter Zufluss der Our bei Lieler, Gemeinde Clerf, Luxemburg